Processo – attività controllata da un programma che si svolge su un processore, in genere sotto la gestione o supervisione del rispettivo sistema operativo
Processo di sviluppo software